Plac Zgody:
 Plac Zgody w Paryżu
 Plac Zgody w Szczecinie
 Plac Zgody we Wrocławiu

Zgody